Гюстав Адор (; 23 декабря 1845 года, Колоньи, кантон Женева, Швейцария — 31 марта 1928 года, Женева, Швейцария) — швейцарский государственный деятель, президент Швейцарии (1919).

Образование и семья 
Родился в семье директора коммерческого банка. Изучал филологию и юриспруденцию в университетах Рейхштадта и Женевы. В 1868 году получил степень лиценциата. Он был женат на дочери банкира Элис Пердонне (ум.1908) и у них родились пять дочерей и один сын.

Политическая деятельность 
В 1874 году был избран в Большой совет кантона Женева в качестве либерально-консервативного правого кандидата (в будущем от Либеральной партии Швейцарии). Сохранил своё место до 1915 года. Одновременно также несколько раз как начальник департамента финансов входил в состав членом Государственного совета Женевы (кантонального правительства).

С 1878 по 1880 год являлся членом Национального совета, а с 1889 по 1917 год — членом Совета кантонов (сенат Швейцарии). Несколько раз он участвовал в федеральных выборах, но так как принадлежал меньшинству в парламенте Швейцарии, не был избран. Только в 1917 году в первом туре голосования он получил подавляющее большинство голосов и был избран в Федеральный совет на место ушедшего в отставку Артура Хоффмана, главным образом потому, что он не участвовал в большой политике и ему было уже 72 года. За два с половиной года пребывания в должности, он возглавлял политический департамент и министерство внутренних дел.

Провёл целый ряд дипломатических мероприятий. В период пребывания в должности президента, он дважды ездил в Париж в 1919 году для участия в мирной конференции с лидерами союзников. Благодаря его участию штаб-квартира Лиги Наций была размещена в Женеве. При вступлении Швейцарии в Лигу Наций, добился признания особого статуса нейтралитета Швейцарии.

Был единственным политиком Либеральной партии избранным в Федеральный совет.

 3 июня 1901 — 2 апреля 1902 гг. — президент Национального совета Швейцарии.
 26 июня 1917 — 31 декабря 1919 гг.— член Федерального совета Швейцарии.
 2 июля — 31 декабря 1917 г. — начальник политического департамента.
 1 января 1918 — 31 декабря 1919 гг. — начальник департамента (министр) внутренних дел.
 1 января — 31 декабря 1919 г.— президент Швейцарии.

Международный комитет Красного Креста 
В начале 1870 года был избран кооптированным членом Международного комитета Красного Креста. В 1910 году он стал третьим президентом в истории Комитета. Эту должность он занимал до своей смерти в 1928 году. Таким образом, в общей сложности являлся членом Международного комитета Красного Креста на протяжении 58 лет, в том числе 18 лет в качестве его президента. Во время своего пребывания в должности, в период Первой мировой войны, МККК столкнулся с серьёзными проблемами. Благодаря его инициативе 15 октября 1914 года, сразу после начала войны, был создан Международный центр по вопросам военнопленных. Деятельность МККК в этот период привела к значительному повышению репутации Комитета и его полномочия распространились на всё международное сообщество. В 1917 году МККК получил единственную Нобелевскую премию мира за годы войны с 1914 по 1918 год.

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерального совета Швейцарии  
 

Депутаты Совета кантонов Швейцарии
Президенты Швейцарии
Министры внутренних дел Швейцарии
Министры иностранных дел Швейцарии
Президенты Национального совета Швейцарии
Иностранные члены Академии моральных и политических наук
Выпускники Женевского университета